A categoria 66 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 25 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= An Ba-ul
| RD1-score03=100
| RD1-team04= Carlos Tondique
| RD1-score04=000

| RD1-team05= Jayme Mata
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Kamal Khan-Magomedov
| RD1-score06=100

| RD1-team07=

Grupo C

Grupo D
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Umed Abdurakhimov
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Marko Vukićević
| RD1-score04=101

| RD1-team05= Aleksander Beta
| RD1-score05=000
| RD1-team06= Bence Zámbori
| RD1-score06=100

| RD1-team07={{Nowrap| Gevorg Khachatrian}}
| RD1-score07=110
| RD1-team08= Siyabulela Mabulu
| RD1-score08=000

| RD1-team09= Colin Oates
| RD1-score09=100
| RD1-team10= Kemal Amanov
| RD1-score10=000

| RD1-team11= Andraž Jereb
| RD1-score11=100
| RD1-team12= Bektur Rysmambetov
| RD1-score12=000

| RD1-team13= Houd Zourdani
| RD1-score13=000
| RD1-team14= Houssem Khalfaoui
| RD1-score14=100

| RD1-team15= Andreas Krassas
| RD1-score15=010
| RD1-team16= Yeldos Zhumakanov
| RD1-score16=100

| RD2-team01={{Nowrap| Davaadorjiin Tömörkhüleg}}
| RD2-score01=101
| RD2-team02= Marko Vukićević
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Bence Zámbori
| RD2-score03=000
| RD2-team04= Gevorg Khachatrian
| RD2-score04=100

| RD2-team05= Colin Oates
| RD2-score05=000
| RD2-team06= Andraž Jereb
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Houssem Khalfaoui
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Yeldos Zhumakanov
| RD2-score08=100

| RD3-team01=

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015